Hans Biallas ist der Name folgender Personen:

* Hans Biallas (NS-Funktionär) (1903–1977), deutscher nationalsozialistischer Funktionär
 Hans Biallas (Fußballspieler) (1918–2009), deutscher Fußballspieler